|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel Pattaya Women's Open) van 2008 vond plaats van 4 tot en met 10 februari 2008 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de 17e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond op buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Sybille Bammer was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska uit Polen won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als zevende geplaatste Amerikaanse Jill Craybas in drie sets, waarbij de laatste set moest worden beslist met een tiebreak. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Pattaya op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Nicole Pratt en Mara Santangelo hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven.

Het eerste en het tweede reekshoofd troffen elkaar voor de eindstrijd. Het als eerste geplaatste Taiwanese duo Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung, dat een jaar eerder de finale had verloren, won deze keer het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Hsieh Su-wei en Vania King in twee sets.

Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Chuang Chia-jung had daarnaast nog twee dubbelspeltitels met een andere partner; Chan Yung-jan geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Pattaya 2008
Pattaya